Каштилиаш:

 Каштилиаш II — касситский вождь, правил приблизительно в 1683 — 1674 годах до н. э.
 Каштилиаш III — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 14?? — 1450 годах до н. э.
 Каштилиаш IV — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1243 — 1231 годах до н. э.